Mariana de Austria (Wiener Neustadt, 22 de diciembre de 1634-Madrid, 16 de mayo de 1696) fue reina consorte de España (1649–1665) como segunda esposa de Felipe IV y regente (1665-1675) como madre de Carlos II.

Biografía 

Mariana era hija del emperador Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico y de la infanta María Ana de España, hija a su vez del rey Felipe III de España. Desde niña estuvo comprometida con su primo Baltasar Carlos, príncipe de Asturias, pero al morir este inesperadamente joven en 1646, el rey Felipe IV de España, tío de la joven, que había quedado viudo tras la muerte de su primera esposa, Isabel de Francia, se ofreció como novio de la joven archiduquesa austríaca.

El matrimonio tuvo lugar el 7 de octubre de 1649 en Navalcarnero, cerca de Madrid, pasando la noche de bodas en El Escorial. De esta unión nacieron varios hijos, pero únicamente dos alcanzaron la edad adulta: la infanta Margarita Teresa, posteriormente emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico por su matrimonio con el emperador Leopoldo I en 1666; y el futuro Carlos II. Al fallecer su esposo en 1665, Mariana se convirtió en regente del reino durante la minoría de edad de su hijo. Figura más que influyente en su gobierno habría de ser su confesor, el padre Juan Everardo Nithard, que encontró la fuerte oposición de Juan José de Austria, único hijo natural reconocido de Felipe IV y enemigo acérrimo de Mariana.

España se vio involucrada al poco tiempo en la guerra de Devolución (1667-1668) con Luis XIV de Francia, tras la que se firmó el tratado de la paz de Aquisgrán en 1668. Fernando de Valenzuela sustituyó a Nithard en el favor de la reina en 1673. Sin embargo, aquel mismo año Mariana sufrió un rudo golpe al recibir la noticia de la muerte de su hija, la emperatriz Margarita Teresa, en Viena. Dos años más tarde, en 1675 la regencia llegó a su fin a debido a la mayoría de edad de Carlos II, pero Mariana siguió influyendo bastante en su débil hijo, salvo durante el período comprendido de 1677, en que Juan José de Austria se hizo con el poder y la confinó en Toledo, hasta 1679, fecha de la muerte de este.

Sus últimos años fueron especialmente difíciles debido, entre otras cosas, a sus frecuentes peleas con su segunda nuera, Mariana de Neoburgo. Asimismo, la muerte de su nieta María Antonia de Austria, esposa del elector Maximiliano II Manuel de Baviera, en 1692 fue un terrible golpe para ella; sin embargo, el único hijo sobreviviente de la pareja, el príncipe José Fernando de Baviera, se convirtió en uno de los pocos consuelos que Mariana tuvo durante sus últimos años de vida. 

No mucho tiempo después, a Mariana se le diagnosticó cáncer de pecho. Esta fue la causa de su muerte, ocurrida el 16 de mayo de 1696 en Madrid,  Un testigo, el Barón de Baumgarten, describió los sucesos en los siguientes términos:

Más de tres años después, durante el otoño de 1699 el embajador austríaco en Madrid, Conde Harrach, acompañó a los reyes a pasar una temporada en El Escorial y cuenta que, aprovechando la ocasión, se decidió cambiar algunos féretros de lugar. El rey Carlos II mandó que abrieran el féretro de su madre y poco tiempo después Harrach escribió una carta al emperador Leopoldo relatando lo que vio:

Matrimonio y descendencia 

Fue prometida con su primo el príncipe de Asturias, Baltasar Carlos, pero tras la muerte prematura de este en 1646 contrajo matrimonio con el rey Felipe IV de España, su tío, para asegurar su descendencia masculina.

Se casaron el 7 de octubre de 1649 en Navalcarnero, convirtiéndose en la segunda esposa de Felipe IV. De esta unión nacieron:

 La infanta Margarita Teresa de España, nacida en Madrid en 1651 y fallecida en Viena en 1673. Se casó en 1666 con el emperador Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico.
 La infanta María Ambrosia de la Concepción (nacida y muerta en 1655).
 Una niña mortinata (nacida muerta), sin nombre (1656).
 El príncipe Felipe Próspero de España, nacido en Madrid en 1657 y muerto en 1661 en la misma ciudad.
 El infante Fernando Tomás de España, nacido en Madrid en 1658 y muerto en 1659 en la misma ciudad.
 El rey Carlos II, nacido en Madrid en 1661 y muerto en el monasterio de El Escorial en 1700. Se casó en primeras nupcias con la princesa María Luisa de Orleans y en segundas nupcias con la princesa María Ana del Palatinado-Neoburgo.

Ancestros

Curiosidades 

En su honor se bautizaron las Islas Marianas (a menudo llamadas Las Marianas e históricamente Islas de los Ladrones). Son un grupo de islas septentrionales de Micronesia, situadas al este de Filipinas y al sur de Japón y que incluye Guam (la isla más meridional) que pertenece a los Estados Unidos desde 1898.

También a esta reina debe su nombre la fosa oceánica más profunda del mundo: la fosa de las Marianas, situada al sureste de dichas islas.

Referencias

Bibliografía 

 , Príncipe Adalberto de, Mariana de Neoburgo, Reina de España (Madrid: Espasa Calpe, 1938).
 , José, La vida y época de Carlos II el Hechizado (Barcelona: Editorial Planeta, 1998).
 , José, Reinas viudas de España (Barcelona: Península, 2002).
 , Carlos, Historias de las reinas de España: la Casa de Austria (Barcelona: Editorial Planeta, 1999). 
 , Fernando, Las reinas de España (Madrid: Trigo, 2003).
 , Gabriel, Vida y reinado de Carlos II (Madrid: Espasa Calve, 1942).
 , Ondrej. Different German Perspectives on Spanish Politics in the 1670s: The Reaction of Vienna and Berlin on the Coup of Juan José de Austria in the Year 1677, JEHM 23(4), 2019, pp. 367-385.

Enlaces externos 

 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia Mariana de Austria
 Cédula Real (17 de septiembre de 1649)

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVII
Casa de Austria
Regentes de España
Reinas consortes de España del siglo XVII
Fallecidos por cáncer de mama
Reinado de Carlos II de España
Consortes de Borgoña
Sepultados en el Panteón de los Reyes
Nacidos en Wiener Neustadt
Fallecidos en Madrid
Fallecidos por cáncer en España